Алекса́ндр Ка́рагеоргиевич ():
 Александр Карагеоргиевич (1806—1885) — князь Сербии (1842—1858).
 Александр I Карагеоргиевич (1888—1934) — король сербов, хорватов и словенцев (1921—1929), король Югославии (1929—1934).
 Александр Карагеоргиевич (1924—2016) — принц Югославии
 Александр II Карагеоргиевич (род. 1945) — кронпринц Югославии
 Александр (род. 1982) — принц Югославии, третий сын предыдущего